Admirable (‚bewundernswert‘) ist der Name folgender Schiffe:

 Admirable, späterer Name der Frederic (1666), französisches Linienschiff
 Admirable, späterer Name der Henri (1667), französisches Linienschiff
 Admirable (1691), französisches Linienschiff, 1692 zerstört
 USS Admirable (AM-136), US-amerikanisches Minensuchboot, Typschiff der Admirable-Klasse
 HMS Admirable, britisches geplantes U-Boot, siehe Amphion-Klasse #Stornierte Aufträge